Мария Преволараки (; род. 21 декабря 1991 года, Афины, Греция) — греческая женщина-вольница, выступающая в весовой категории до 55 кг. Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года и чемпионата мира 2012 года. Победитель Средиземноморских игр в 2013 и 2018 году. Призёр чемпионатов Европы и юниорского чемпионата мира 2011 года. Чемпион мира по пляжной борьбе 2014 года

Участница Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 года. На Олимпийских играх 2012 года была выбита Юлией Раткевич в 1/8 финала. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она дошла до четвертьфинала, заняв 10-е место. На Олимпийских играх 2020 года проиграла на стадии 1/8 финала и заняла итоговое 11-е место.

На чемпионате Европы 2021 года, который проходил в апреле в Варшаве, в весовой категории до 53 кг, греческая спортсменка завоевала серебряную медаль.

Примечания 

Борцы по алфавиту
Борцы Греции
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года